Сіноп — місто в Туреччині.
 Сіноп — провінція Туреччини.
 Сіноп — лінкор.